Венулей (Venuleius) е име на:

 Луций Венулей Монтан, суфектконсул по времето на император Нерон
 Луций Венулей Монтан Апрониан, суфектконсул 92 г.
 Луций Венулей Апрониан (консул 123 г.)
 Луций Венулей Апрониан (консул 168 г.), легат на I Италийски легион в Долна Мизия (143/144?), суфектконсул около 144 г. и консул 168 г.
 Венулей Сатурнин, юрист, писател по времето на император Антонин Пий